Делије се може односити на:
Делије, род турске војске
Делије север, навијаче Црвене звезде
Делије (филм), југословенски филм из 1968.